Pietro da Verona (zm. 1252)
 Pietro Martire Vermigli (1499-1562)